Archimedes steht für:

 Archimedes von Syrakus (um 287–212 v. Chr.), griechischer Mathematiker
 Archimedes (Fernsehsendung), deutsch-französisches Wissenschaftsmagazin
 Archimedes (Mondkrater)
 Archimedes (Raumsonde)
 Archimedes (Schiff), deutsches Taucherglockenschiff (2021)
 Archimedes (Unternehmen), schwedische Schiffsmotorfirma
 Acorn Archimedes, britische Serie von Heimcomputern

Siehe auch:
 Archimedes-Zahl, eine physikalische Kennzahl der Strömungslehre
 Archemed
 Archimede
 Archimidis